Vázsonyi Endre (1906–1986) író, újságíró, műfordító, kritikus
 Vázsonyi Endre (1916–2003) matematikus